Jackson Mabokgwane (Polokwane, 1988. január 19. –) dél-afrikai labdarúgókapus.

1988-ban született személyek
Dél-afrikai labdarúgók
A Mamelodi Sundowns labdarúgói
A Bidvest Wits labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek